En zoologie, poisson aveugle est un nom ambigu qui désigne plusieurs espèces de poissons sans yeux fonctionnels. Ce sont des espèces cavernicoles ou abyssales dont les yeux, inutiles dans l'obscurité ambiante, se recouvrent d'une couche graisseuse quand ils sont présents chez les jeunes, rendant l'animal complètement aveugle à l'âge adulte.

Liste des espèces dites « poisson aveugle »

Agnathes 

Myxine glutinosa
Myxine circifrons
Polistotrema stouti

Poissons cartilagineux 

Torpinidae
Benthobatis moresbyi
Typhlonarke aysoni
Typhlonarke tarakea

Poissons osseux 

Anguilliformes 
Moringuidae
Moringua javanica
Moringua abbreviata
Salmoniformes  
Ipnopidae
Bathypterois grallator
Ipnops murrayi
Ipnops agassizi
Ipnops meadi
Bathymicrops regis
Bathymicrops brevianalis
Bathyphlops sewelli
Characiformes
Characidae
Anoptichthys jordani   
Anoptichthys hubbsi
Anoptichthys antrobius
Stygichthys typhlops
Cypriniformes
Cyprinidae
Caecobarbus geertsi
Barbopsis devecchii
Iranocypris typhlops
Phreatichthys andruzzii
Typhlogarra widdowsoni
Puntius microps
Cobitidae
 Cryptotora thamicola
 Nemacheilus troglocataractus 
 Nemacheilus starostini 
 Schistura spiesi
 Schistura oedipus
 Schistura deansmarti
 Schistura kaysonei  
 Oreonectes anophthalmus
 Heminoemacheilus hyalinus 
Percopsiformes
Amblyopsidae  
 Amblyopsis rosae 
 Amblyopsis spelaea
 Chologaster cornuta 
 Forbesichthys agassizii 
 Speoplatyrhinus poulsoni 
 Typhlichthys subterraneus
Siluriformes
Ictaluridae
Ameiurus nebulosus
Prietella phreatophila
Prietella lundbergi 
Satan eurystomus
Trichomycteridae
Cetopsis caecutiens
Phreatobius cisternarum
Pareiodon microps
Phreatobius sanguijuela
Phreatobius dracunculus
Pimelodidae
Caecorhamdia urichi
Caecorhamdella brasiliensis
Pimelodella kronei
Clariidae
Channallabes apus
Dolichallabes microphthalmus
Gymnallabes tihoni
Horaglanis Krishnai
Uegitglanis zammaranoi
Typhlichthys subterraneus
Lophiiformes
Diceratiidae  
Bufoceratias wedli
Neoceratiidae  
Neoceratias spinifer
Ceratiidae  
Cryptopsaras couesii
Ceratias holboelli
Ophidiiformes
Aphyonidae  
Aphyonus gelatinosus
Aphyonus mollis
Barathronus bicolor
Barathronus parfaiti
Barathronus affinis
Barathronus diaphanus	
Bythitidae 
Ogilbia galapagosensis
Dermatopsis macrodon
Dipulus caecus
Ophidiidae 	
Leucicorus lusciosus
Leucochlamys cryptophthalmus
Leucochlamys jonassoni
Lucifuca subterraneus
Monothrix polylepis
Sciadonus pedicellaris
Sciadonus kullenbergi 
Tauredophidium hextii
Sciadonus cryptophthalmus
Typhliasina pearsi  
Tauredophidium hextii
Typhlonus nasus
Synbranchiformes 
Mastacembelidae
Mastacembelus brichardi 
Synbranchidae
Ophisternon candidum
Macrotrema caligans
Monopterus albus
Ophisternon bengalense
Ophisternon infernale
Monopterus boueti
Perciformes
Gobiidae  
Caragobius urolepis
Lethops connectens
Luciogobius albus
Milyeringa veritas
Typhleotris madagascariensis 
Caragobius urolepis
Gobioididae
Brachyamblyopus brachysoma
Brachyamblyopus multiradiatus
Brachyamblyopus coectus
Brachyamblyopus urolepis
Brachyamblyopus intermedius
Taenioides cirratus
Taenioides eruptionis
Taenioides anguillaris
Taenioidesrubicundus
Trypauchen vagina  
Trypauchen raha
Trypauchen taenia
Trypauchenichthys sumatrensis
Trypauchenichthys typus
Paratrypauchen microcephalus
Pleuronectiformes
Soleidae
Typhlachirus caecus
Cetomimiformes
Cetomimidae
Ditropichthys storeri

Voir aussi

Articles connexes 

 Grotte
 Biospéologie
 :Catégorie:Faune cavernicole

Notes et références 

Faune cavernicole
Nom de poisson ambigu